Oberleutnant Kurt Wolff (6 de febrero de 1895 - 15 de septiembre de 1917) fue un piloto del Imperio Alemán durante la Primera Guerra Mundial. Luego de lograr derribar 33 aeroplanos enemigos, fue abatido en combate a la edad de 22 años.

Biografía

Infancia y Juventud 
Kurt Wolff nació en Greifswald, Pomerania. Huérfano de niño fue criado por relativos en Klaipėda, Prusia Oriental.
Wolff se enlistó en el ejército en 1912 a la edad de 17, uniéndose a una unidad de transporte (Eisenbahn Regiment Nr 4 ). Recibió una comisión el 17 de abril de 1915 y fue transferido al servicio aéreo en julio.

Piloto de combate 
El primer vuelo de Wolff casi fue el último. El aeroplano se estrelló, dislocando el hombro de Wolff y matando a su instructor. Sin embargo, Wolff recibió su licencia de piloto en 1915 y fue asignado a un 2 asientos en la unidad Kasta 26 de Kagohl 5, seguido de servicio con Kagohl 7 y KG 40.
El 12 de octubre de 1916 fue enviado al entonces indiferente Jagdstaffel 11 . Durante meses, Wolff, como la mayoría de sus camaradas Jasta, no tuvo éxito en el aire. Eso cambió cuando se le dio el comando a Manfred von Richthofen . Bajo el liderazgo del Barón Rojo, Jagdstaffel 11 prosperó y Wolff se convirtió en un excelente piloto explorador. Al igual que su comandante, Wolff pronto se convirtió en un ávido coleccionista de recuerdos de la aeronave que derribó. Su habitación en su aeródromo pronto se decoró con números de serie, piezas y armas de sus víctimas. [2]

Primero reclamó una victoria aérea el 6 de marzo de 1917, una Royal Aircraft Factory BE2d del Escuadrón RFC N.º 16 . Cuatro más siguieron durante marzo, y obtuvo 22 victorias durante lo que la RFC denominó ' Bloody April ', con 4 victorias el 13 de abril de 1917 y 3 victorias el 29 de abril de 1917, incluido el mayor HD Harvey-Kelly , comandante del Escuadrón No. 19 . [3] [4]

Al igual que el resto de los Jasta, el Albatros D.III de Wolff se pintó de rojo, aunque agregó marcas individuales pintando sus ascensores y el plano de cola de color verde. [5]

La apariencia juvenil de Wolff y su frágil estatura física enmascararon sus habilidades mortales como piloto de combate:

    "Jasta 11: el teniente Kurt Wolff. A primera vista, solo se podía decir 'delicada florcita'. Una pequeña figura delgada y delgada, una cara muy joven, cuya actitud es de extrema timidez. Parece como si pudieras dar una propina hacia atrás con una palabra dura. Pero debajo de la cara de este amigable colegial cuelga la orden Pour le Mérite . Y hasta ahora, estos ojos de aspecto modesto han tomado 30 aviones enemigos del cielo sobre la mira de sus ametralladoras, los prendieron fuego y los hicieron arder. ellos se hacen pedazos en el suelo. Este joven esbelto ya es uno de los mejores hombres del viejo Richthofen Staffel 11. " [ cita requerida ]
    - Karl Bodenschatz , Jagd en Flandes Himmel ("Guerra en los cielos de Flandes") 

Wolff recibió el codiciado Pour Le Mérite el 4 y el 6 de mayo fue asignado al comando Jagdstaffel 29 , [4] reemplazando al teniente von Dornheim que había sido asesinado recientemente. [ cita requerida ] Derribó un SPAD francés el 13 de mayo y un Escuadrón Nieuport No. 60 el 27 de junio antes de regresar al mando de Jasta 11 en julio de 1917, [4] reemplazando al Teniente Karl Allmenroeder , que había caído en combate. [ cita requerida ]

Derribó un RE-8 del Escuadrón No. 4 y un triplano Sopwith del Escuadrón Naval No. 1 a principios de julio. Sin embargo, el 11 de julio Wolff recibió un disparo en la mano izquierda y el hombro izquierdo por disparos de un Sopwith Triplane volado por el futuro as Subteniente de Vuelo HV Rowley del Escuadrón Naval N.º 1 RNAS . [6] El choque de Wolff aterrizó su avión en la línea ferroviaria de Courtrai. El choque arrancó el tren de aterrizaje y volcó el avión. [7] Luego pasó un tiempo significativo en el Hospital de Campo No. 76 en Courtrai con su comandante herido, Manfred von Richthofen. [ cita requerida ]

El 11 de septiembre de 1917, Wolff regresó a Jasta 11 de licencia para recuperarse de sus heridas. [ cita requerida ]
Pelea final

Los dos primeros prototipos del Triplano Fokker se habían asignado a Jagdgeschwader 1 . A su regreso, Wolff estaba ansioso por volar uno de los prototipos en ausencia de Richthofen. Cuatro días después, el 15 de septiembre, encontró su oportunidad. A pesar de los cielos muy nublados, despegó en un Fokker Triplane , [8] acompañado por el Leutnant Carl von Schoenebeck volando un Albatros DV . [ cita requerida ]

Mientras tanto, ocho Camellos Sopwith del Servicio Aéreo Naval Real del Escuadrón No. 10, liderados por el Teniente de Vuelo Fitzgibbon, escoltaban a varios bombarderos DH-4 de regreso a las líneas aliadas. En algún lugar cerca de Moorslede , Bélgica , Fitzgibbon vio un vuelo de albatros alemanes debajo de ellos y llevó a la mitad de sus hombres a atacar. Los Camellos restantes se quedaron con los bombarderos y fueron atacados por Wolff y Schoenebeck. La pelea de perros fue intensa aunque breve, [ cita requerida ] y en la confusión los pilotos británicos pensaron erróneamente que estaban involucrados cinco albatros y cuatro triplanos. Cuando Wolff destacó un Camel, el subteniente de vuelo Norman MacGregor le disparó desde atrás. MacGregor disparó una ráfaga rápida, luego tuvo que hacer zoom para evitar chocar con el Fokker. [9]

MacGregor informó: "Me puse en una buena posición muy cerca en un triplano, a menos de 25 yardas, y disparé una buena ráfaga. Vi a mis trazadores entrar en su máquina. Luego lo vi caer en una inmersión vertical, aparentemente fuera de control". " [ cita requerida ] MacGregor eventualmente reclamaría unos siete asesinatos aéreos y recibiría el DSC . [10]

En una entrevista después de la guerra, Schoenebeck dio su propia cuenta:

    Un día volamos los dos al frente. Eso se hizo a menudo porque un vuelo de 2 es más difícil de detectar que un escuadrón completo. Si uno fuera lo suficientemente inteligente como para usar el sol en la espalda, el enemigo podría sorprenderse fácilmente. Wolff era un líder inteligente y desde el sol atacamos un vuelo enemigo. Wolff estaba disparando brillantemente pero quedó atrapado en una pelea de perros. Volé detrás de él, y de repente apareció otro inglés detrás de mí. Solo pude deshacerme de él con gran dificultad. Mientras estaba ocupado sacudiéndome del inglés, otra máquina atacó a Wolff por detrás y antes de que pudiera ayudar vi cómo Wolff estaba bajando y girando contra el suelo. [11] También lo fue el teniente Wolff, quien me tuvo para cubrirlo y tuvo que protegerme, cayendo frente a mis propios ojos. Estaba profundamente conmocionado. En su funeral tuve que llevar su cojín de adornos. [ cita requerida ] 

Parece probable que Wolff fue asesinado por las balas de MacGregor y ya estaba muerto cuando su Dr. Fokker se estrelló y estalló en llamas al norte de Wervik a las 17.30 horas (hora alemana). Los restos de Wolff fueron llevados de vuelta a Memel para su entierro. [ cita requerida ]
Decoraciones

Kurt Wolff recibió las siguientes medallas:

    Orden Prusiana Pour le Mérite
    Orden de la Casa Prusiana de Hohenzollern , Cruz de Caballero con Espadas
    Cruz de hierro prusiana, primera clase
    Cruz de hierro prusiana, segunda clase
    Orden de mérito militar bávaro , cuarta clase con espadas 

Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Nacidos en Greifswald
Personas de la Provincia de Pomerania